Овраги — название населённых пунктов в России:

 Овраги — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Овраги — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.